Кабанов Мыс — деревня в составе Краснокамского городского округа в Пермском крае России.

История 
До 2018 года входила в Майское сельское поселение Краснокамского района. После упразднения обоих муниципальных образований вошла в состав образованного муниципального образования Краснокамского городского округа.

География 
Деревня расположена на расстоянии примерно 12 километров на юго-запад от города Краснокамск у железнодорожной ветки Чайковская-Нытва.

 Климат

Умеренный континентальный. Наиболее тёплым месяцем является июль, средняя месячная температура которого 17,4—18,2 °C, а самым холодным январь со среднемесячной температурой −15,3…−14,7 °C. Продолжительность безморозного периода 110 дней. Снежный покров удерживается 170—180 дней.

Население 
Постоянное население составляло 12 человек (100 % русские) в 2002 году, 3 человека в 2010 году.
 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 %.

Транспорт 
Остановка пригородного поезда на маршруте Чайковская-Нытва.

Другое 
Единственная улица в деревне это улица Пчеловодов. В Кабаном Мысу 14 домов из них 5 заброшены и 4 пустующих участков.

Примечания 

Населённые пункты Краснокамского района (Пермский край)